Die Saison 2016/17 der Volleyball-Bundesliga der Frauen begann am 22. Oktober 2016 und endete am 26. April 2017. Als Deutscher Meister ging der SSC Palmberg Schwerin hervor.

Mannschaften 

In dieser Saison spielten folgende zwölf Mannschaften in der ersten Liga:

 Ladies in Black Aachen
 Köpenicker SC Berlin
 VC Olympia Berlin
 Dresdner SC
 Schwarz-Weiss Erfurt
 USC Münster
 SC Potsdam
 SSC Palmberg Schwerin
 Allianz MTV Stuttgart
 VfB Suhl LOTTO Thüringen
 Rote Raben Vilsbiburg
 1. VC Wiesbaden

Als Titelverteidiger trat der Dresdner SC an. Aus der Zweiten Liga kam Schwarz-Weiss Erfurt hinzu. Wie in der Vorsaison startete das Nachwuchsteam des VC Olympia Berlin mit einem Sonderspielrecht.

Hauptrunde 
Die Frauen-Bundesliga setzte sich in der Saison 2016/17 aus zwölf Mannschaften zusammen, die zunächst in Hin- und Rückrunde gegeneinander antraten.

Ergebnisse

Tabelle 
Seit der Saison 2013/14 gilt für den Spielbetrieb des DVV folgende Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

Play-offs 
Die Mannschaften der ersten sechs Plätze waren für die Play-offs qualifiziert. Die Mannschaften der Plätze sieben bis zehn spielten in den Pre-Play-offs die beiden letzten Plätze der Play-offs aus. Bis auf das Play-off-Finale (Best-of-Five-Modus) wurden alle Spiele im Best-of-Three-Modus gespielt.

Pre-Play-offs

Play-offs

Spielstätten

Weblinks 
 Volleyball-Bundesliga Frauen Archiv
 Ranglisten 2017 (PDF-Datei; 336 kB)

2016/17
Volleyballsaison 2016/17